Зеркальный фотоаппарат (зеркальная камера, в просторечии «зерка́лка») — фотоаппарат, видоискатель которого содержит зеркало, расположенное за объективом под углом 45° к его оптической оси. Это позволяет осуществлять визирование непосредственно через съёмочный или вспомогательный объектив. В киносъёмочной аппаратуре такому типу видоискателя соответствует зеркальный обтюратор.

Разновидности 
Существуют две основные разновидности зеркальных фотоаппаратов, отличающиеся принципом действия.
Наиболее массовую категорию представляют однообъективные зеркальные фотоаппараты, также обозначаемые англоязычной аббревиатурой SLR (). 

В таких фотоаппаратах используется подвижное зеркало, перенаправляющее свет от съёмочного объектива в кадровое окно или на фокусировочный экран видоискателя. В некоторых моделях для устранения колебаний и уменьшения задержки срабатывания затвора использовано полупрозрачное неподвижное зеркало, однако такая схема заметно снижает светосилу объектива и широкого распространения не получила. В цифровой фотографии понятие «зеркальный фотоаппарат» равнозначно понятию «однообъективный зеркальный фотоаппарат», поскольку двухобъективная разновидность использовалась только для съёмки на плёнку.

Двухобъективные фотоаппараты, получившие популярность в 1940—1950-х годах, в иностранных источниках упоминаются, как TLR ().

Такая конструкция предусматривает отдельный объектив видоискателя, фокусировка которого механически синхронизирована с наводкой на резкость съёмочного объектива. Поле зрения обоих объективов совпадает, позволяя точно кадрировать изображение, но с учётом параллакса, проявляющегося на конечных дистанциях съёмки.

Однообъективный тип видоискателя используется в малоформатных и среднеформатных фотоаппаратах и наиболее популярен в цифровой фотографии за счёт своей универсальности. Существуют полуформатные фотоаппараты, построенные по такой системе («Olympus Pen F»), а также камеры миниатюрного формата («Нарцисс»). Двухобъективная схема более характерна для среднеформатного кадра 6×6 сантиметров, распространённого в фотожурналистике до конца 1950-х годов. В эти же годы приобрели популярность камеры этой схемы, рассчитанные на квадратный кадр 4×4 сантиметра на плёнке формата «тип-127». В настоящее время полностью уступила место однообъективной схеме, преодолевшей большинство своих недостатков.

Достоинства и недостатки 
Каждой из двух основных схем присущи свои достоинства, предопределившие сферы использования. В первой половине XX века наибольшей популярностью пользовалась двухобъективная система, поскольку избавлена от главных недостатков однообъективной: наличия подвижного шумного зеркала, приводящего к вибрациям, затемнения видоискателя при диафрагмировании и невозможности наблюдать объект в момент его съёмки. Кроме того центральный затвор, наиболее удобный для установки в двухобъективный фотоаппарат, в отличие от фокального практически бесшумен, не искажает форму движущихся объектов и допускает синхронизацию с электронными фотовспышками на любых выдержках. В целом двухобъективная конструкция исключительна проста и позволяет создавать дешёвые фотоаппараты, дающие высокое качество изображения.

В то же время, однообъективные зеркальные камеры полностью избавлены от параллакса и допускают неограниченное использование сменной оптики любых фокусных расстояний. В двухобъективных камерах сменными должны быть оба объектива, что усложняет и удорожает конструкцию. Альтернативой может быть использование афокальных насадок, ухудшающих качество изображения. Кроме того, однообъективный видоискатель позволяет наглядно оценить глубину резкости и эффекты от применения различных светофильтров и насадок. Система SLR — единственный тип оптического видоискателя, пригодный для специальных видов съёмки: макросъёмка, микрофотография, астрофотография, эндоскопия и т. д. Большинство объективов специального назначения, таких как шифт-объективы также применимы только с этим типом видоискателя. Лёгкость реализации TTL-экспонометра позволяет осуществлять любые режимы измерения и использовать автоматическое управление экспозицией вне зависимости от особенностей установленного объектива. 

Однако, наличие подвижного зеркала вынуждает применять объективы с достаточно большим задним отрезком, и требует специальной конструкции широкоугольных объективов. Серьёзным недостатком однообъективных фотоаппаратов, отсутствующим в двухобъективных, считается затемнение изображения в видоискателе при диафрагмировании объектива. Проблема устраняется использованием механизмов прыгающей диафрагмы, ещё более усложняющих устройство фотоаппарата и сменных объективов. При этом, даже с прыгающей диафрагмой, фокусировка объективов с небольшой светосилой и при слабом освещении затруднена.

Ручная наводка на резкость по матовому стеклу обоих типов зеркальной аппаратуры требует хорошей остроты зрения. Для облегчения фокусировки в однообъективных камерах используются специальные приспособления, такие как клинья Додена и микрорастр, эффективно работающие только со светосильной оптикой. Использование объективов с небольшими относительными отверстиями приводит к затемнению вспомогательных фокусировочных устройств, становящихся бесполезными. По этим параметрам вся зеркальная аппаратура уступает дальномерным фотоаппаратам, яркость видоискателя которых не зависит от установленного значения диафрагмы, а фокусировка не требует серьёзных профессиональных навыков. Из-за особенностей конструкции зеркальный видоискатель редко отображает будущий кадр полностью, тогда как большинство дальномерных камер позволяют видеть всё поле зрения «с запасом».

См. также 
 Шкальный фотоаппарат
 Дальномерный фотоаппарат
 Цифровой зеркальный фотоаппарат

Примечания

Источники

Литература

Ссылки 
 
 

Типы плёночных фотоаппаратов
Появились в 1909 году в США